Kawęczyn (gromada w powiecie janowskim) (kraśnicki/janowski)
 Kawęczyn (gromada w powiecie lubelskim)
 Kawęczyn (gromada w powiecie toruńskim)
 Kawęczyn (gromada w powiecie tureckim)
także:
 Gromada Nowy Kawenczyn (powiat skierniewicki)